Okręty US Navy o nazwie USS "Comber":
 Pierwszy "Comber" (SP-344) był trałowcem. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi "Comber" (SS-527) miał być okrętem podwodnym, ale jego budowa została anulowana.

Comber